Tambogo peut désigner :

Toponymie 
 Tambogo, un village du département et la commune rurale d’Andemtenga dans la province du Kouritenga et la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Tambogo, un village du département et la commune rurale d'Ourgou-Manéga dans la province de l’Oubritenga et la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Tambogo-Peulh, un village du département et la commune rurale de Ziniaré dans la province de l’Oubritenga et la région Plateau-Central au Burkina Faso.

Homonymie de localités